Fim do Nada é o álbum de estreia dos Pálidos, lançado em 2021.
É um álbum conceptual que se foca nas memórias e no tempo; a rotina do quotidiano que todos temos e em que acabamos por nem dar conta do tempo passar; as aprendizagens que vamos tendo ao longo da vida e que ainda há muito para vivermos. O álbum tem a particularidade de “simular” exatamente um dia na nossa vida: começa às 07h da manhã e finaliza às 00h. 

É uma coleção jazzística e progressiva que funde uma paisagem sonora com hooks psicadélicos-pop.

Dele foi extraído o single aclamado A Brisa Passa, lançado a 29 de Outubro de 2021, que conta com a participação especial de Pedro Alcoforado no saxofone e onde é possível ver toda a mistura de géneros do jazz ao rock progressivo.

Crítica
Rui Torres do Festival da Noção disse: "Os Pálidos levam-nos numa expedição até aos recantos mais bonitos e puros daquele que é o rock mais convencional e fiel. As cordas das guitarras são sedutoras demais para ficarmos indiferentes.
O “Fim Do Nada” é, paradoxalmente, o início de tudo, dos Pálidos! Um álbum que é tão recomendável como beber água potável. Este álbum contém pérolas."

O site norte-americano Girl Underground Music escreveu: "Este álbum é um ótimo lavar de palato a caminho do novo ano pelo seu wall of sound, ouvido claramente em Memória Pt.2.

Gravação
As preparações do álbum começaram no início de 2021, seguindo-se as gravações que ocorreram entre Junho e Setembro de 2021.

Faixas

Créditos
 André Guerreiro - Baixo, solo de guitarra em A Brisa Passa e vozes de apoio
 Cláudio Pascoal - Teclado e vozes de apoio
 João Afonso - Guitarra ritmo e vozes de apoio
 Manuel Duarte - Bateria
 Nuno Coelho - Vocais, guitarra solo

Outros
 Pedro Alcoforado - Saxofone em A Brisa Passa
 João Fernandes - Locução em A Brisa Passa
 Miguel Ozzy Floyd Fernandes - Ilustração da capa

Produção
 Produção - André Guerreiro
 Co-Produção - Pedro O Arauto Carvalho
 Mistura e masterização - Pedro O Arauto Carvalho
 Arranjos orquestras - André Guerreiro, Cláudio Pascoal e Pedro O Arauto Carvalho
 Livreto - André Guerreiro

Álbuns de 2021
Álbuns de rock psicodélico